La Place de l'hôtel de ville () est la place de l'hôtel de ville de Tallinn en Estonie.

Présentation

Monuments 
Les monuments de la place sont:

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

 

Raekoja
Vanalinn